Mary Digges Lee (1745-1805) – patriota statunitense
 Mary Anna Custis Lee (1807-1873) – moglie di Robert Edward Lee
 Mary Greenhow Lee (1819-1907) – diarista statunitense
 Mary Lee (1821–1909) – attivista irlandese naturalizzata australiana
 Mary Isabella Lee (1871-1939) – minatrice neozelandese
 Mary Paik Lee (1900-1995) – scrittrice sudcoreana naturalizzata statunitense
 Mary Lee (1924–1996) – attrice e cantante statunitense
 Mary Soon Lee (1965) – scrittrice e poetessa britannica